Серито дел Агва има више значења:

 Серито дел Агва (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Серито дел Агва (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику